E30 — европейский маршрут, проходит от города Корк в Ирландии через Великобританию, Нидерланды, Германию, Польшу, Белоруссию до Омска в России.

Основные пункты маршрута: Корк — Уэксфорд — Суонси — Кардифф — Ньюпорт — Бристоль — Лондон — Гаага — Утрехт — Амерсфорт — Хенгело — Оснабрюк — Мелле — Ганновер — Магдебург — Берлин — Франкфурт-на-Одере — Познань — Варшава — Бяла-Подляска — Тересполь — Брест — Кобрин — Берёза — Барановичи — Минск — Борисов — Орша — Смоленск — Москва — Рязань — Пенза — Сызрань — Жигулёвск — Тольятти — Уфа — Миасс — Челябинск — Курган — Ишим — Омск.

Нюансы и оговорки 
 По пути следования маршрут пересекает Ирландское и Северное море. Преодолеть эти водоёмы помогают паромы.
 Ранее английский участок трассы пролегал до порта Филикстоу, однако когда Stena Line перенесла свои морские рейсы в соседний Харвич, дорога через Ипсвич на Феликсстоув фактически перестала являться частью европейского маршрута .
 Хотя Правительство Великобритании участвует во всех действиях, связанных с европейскими маршрутами, они не обозначены в пределах Великобритании.
 Во времена бывшего СССР официальный маршрут  пересекал Северо-Казахстанскую область Казахской ССР. Однако после образования СНГ альтернативным маршрутом, в обход казахстанской границы, стало принято считать (более длинный) «объезд» через российский Ишим (Тюменская область). С 1 июля 2011 года после открытия упрощённого проезда через внутренние границы Таможенного союза проезд через российско-казахстанскую границу осложнён лишь пограничным контролем.

Маршрут 
Протяжённость маршрута составляет около 5800 км.

Ирландия

Провинция Манстер 
  Корк
 Карригтохилл
 Мидлтон
 Каслмартир
 Килли
  на Йол
  Мост через Блэкуотер (≈1050 м.)
 Дангарван
 Уотерфорд
  Мост через Шур (≈350 м.)
 Нью-Росс

Провинция Ленстер 
 Уэксфорд
 Баллигири
  Рослэр Европорт→ Stena Line

Великобритания

Уэльс 
  Порт Фишгард
  Фишгард
 Скледдо
 Леттерстон
 Вулфскастл
  Мост через Афон-Ангольф (≈37 м.)
  Аэропорт «Хаверфордуэст»
 Хаверфордуэст  
   на Нарберт
   на Кардиган
  Мост через Авон-Тав (≈40 м.)
 Уитланд
 Сейнт Клирс   на Пемброк
  Кармартен   на Кидвелли, Лланелли, Суонси
  Мост через Тови в Кармартен (≈90 м.)
  
 Кросс Хандс  
   Понт Абрахам   на Амманфорд
   на СЕВЕР: Понтарддюлей; на ЮГ: Лланелли
  Мост через Лугор (≈115 м.)
 Суонси
   на Суонси-ЗАПАД
 Район Ллангифелак   на Суонси-СЕВЕР
 Район Кумргайдисер   на Суонси-СЕВЕР
  Мост через Таве (≈90 м.)
 Район Берчгров   на Суонси-ВОСТОК
   на Нит, Мертир-Тидвил, Херефорд
  Мост через Неаф (≈830 м.)
 Порт-Толбот
   на  Зона отдыха «Маграм Кантри Парк»
 Корнелли,  Руины замка Кенфиг XI в.
   на Портковл
 Бридженд  
 Пенкойд   на Бридженд-ВОСТОК
   на Талбот Грин
   на Кардифф-ЗАПАД
 Кардифф
  Мост через Тафф (≈83 м.)
   на Кардифф-ЦЕНТР, Мертир-Тидвил, Лландидно
   на Кардифф-ВОСТОК
   на Кардифф-ВОСТОК
 Ньюпорт
  Туннель через холм Бринглас в Ньюпорте (≈350 м.)
  Мост через Уск в Ньюпорте (≈790 м.)
  Мост через Северн (≈5,2 км.)
   на Калдикот, Чепстоу

Англия 
   на Чепстоу
 Бристоль   на СЕВЕР: Бирмингем; на ЮГ: Бриджуотер, Эксетер
   на Бристоль-ЦЕНТР
  Мост через Фром (≈90 м.)
   на Бат
   на Чиппенхам, Мелкшем, Пул
  Мост через Эйвон (≈45 м.)
 Суиндон   на Кальн, Мелкшем
   на Марлборо
   на Хангерфорд
  (740 м.)  Авиабаза «Уэлфорд»
  - на СЕВЕР: Оксфорд, Бирмингем, Ливерпуль, Глазго; на ЮГ: Ньюбери, Винчестер, Саутгемптон
 Рединг
   на Татчем
   на Бейзингсток
   на (740 м.) Мейденхед, Марлоу, Хай-Уиком
  Мост через Темзу (≈125 м.)
 Слау
  Лондон («Большое Лондонское кольцо»)
  Хитроу Терминалы 5 и 4
  Мост через Темзу (≈125 м.)
 Эгхам   на Саутгемптон
   на Гилфорд, Портсмут
   на  Гэтвик, Кроули
   на Хейлшем, Истборн
   на Гастингс
   на Мейдстон, Ашфорд, Фолкстон
  - на СЕВЕР: Лондон, Ньюкасл, Эдинбург; на ЮГ: Дувр  Кале (Фр.), Париж (Фр.), Лион (Фр.), Барселона (Исп.), Валенсия (Исп.), Аликанте (Исп.), Малага (Исп.)
 Дартфорд   на Рочестер
   Туннель под Темзой (≈1430 м.)
  Грейс   на Стэнфорд ле Хоуп, Каррингхэм
 Хэйверинг (район Кранхэм)   на Базилдон, Саутенд-он-Си
  Хэйверинг (район Харольд Вуд)
 Брентвуд
 Ингатстоун
 Челмсфорд   на СЕВЕР:  Станстед; на ЮГ: Южный Бенфлит
 Уитхам
  -ЗАПАД на Брейнтри,  Станстед
 Колчестер
 -ВОСТОК Колчестер
  Хэр Грин   на Клактон-он-Си
  Харвич→ Stena Line

Нидерланды

Провинция Южная Голландия 
   Хук-ван-Холланд
   Рейсвейк
   (1,7 км.) Делфт,  Роттердам-Гаага, Роттердам
  Гаага
 Гауда
   на Роттердам
   на Алфен-ан-ден-Рейн, Лейден

Провинция Утрехт 
 Вурден
 Утрехт   на СЕВЕР: Амстердам; на ЮГ: Хертогенбос, Эйндховен
  Мост через Амстердам-Рейн-канал в Утрехте (≈340 м.)
  Мост через Мерведе-канал в Утрехте (≈100 м.)
  Утрехт-ЮГ
  Утрехт-ВОСТОК
 Зейст
  Амерсфорт   на Зволле, Ассен, Гронинген

Провинция Гелдерланд 
  на Барневелд, Эде
   на Арнем
   на  Авиабаза «Делен»
 Апелдорн   на Арнем, Эйндховен
   на Зютфен
  Зона отдыха у c. Бюссло

Провинция Оверэйсел 
  Мост через Эйссел (≈1 км.)
 Девентер   на Зютфен, Арнем
  -СЕВЕР: Алмело
  -ЮГ: Энсхеде
 Хенгело
   на  Авиабаза «Твенте», Энсхеде
   на  Зона отдыха «Хет-Хюлсбек», Олдензал-СЕВЕР
 Олдензал   на Энсхеде
 Де Лютте   на Олдензал-ЦЕНТР
  Мост через Динкель (≈60 м.)
 МАПП Олдензал (бывш.)

Германия

Земля Нижняя Саксония 
  МАПП Бад-Бентхайм (бывш.)
   на Шютторф, Эмсбюрен, Линген
   на СЕВЕР: Лер, Эмден; на ЮГ: Дорстен, Ботроп
   на Зальцберген, Эмсбюрен
  Мост через Эмс (≈180 м.)

Земля Северный Рейн — Вестфалия 
  Мост через Канал Дортмунд-Эмс (≈145 м.)
   на Райне, Хопстен
   на Хёрстель
  Мост через Среднегерманский канал (≈120 м.)
 Иббенбюрен
   на Лотте, Ладберген
  - на СЕВЕР: Бремен, Гамбург, Любек; на ЮГ: Мюнстер, Кёльн

Земля Нижняя Саксония 
 Оснабрюк
 Мелле

Земля Северный Рейн — Вестфалия 
 Бюнде
   Бад-Энхаузен

Земля Нижняя Саксония 
  Мост через Среднегерманский канал (≈107 м.)
 Ганновер
 Лерте
 Пайне
  Брауншвейг
 Хельмштедт

Земля Саксония-Анхальт 
 Магдебург

Земля Бранденбург 
  («Берлинское кольцо») Вердер
   на Потсдам

Берлин

Земля Бранденбург 
  Фридрихсхоф
 Фюрстенвальде
 Франкфурт-на-Одере

Польша

Любушское воеводство 
  МАПП Свецко (бывш.)
   на СЕВЕР: Слубице; на ЮГ: Цыбинка, Кросно-Оджаньске
  
   на ЮГ: Тожим
   на ЮГ: Тожим
   на СЕВЕР: Гожув-Велькопольский, Щецин; на ЮГ:Зелёна-Гура
  Тшцель

Великопольское воеводство 
   на Новы-Томысль, Вольштын, Всхова
   Бук, Опаленица
 Познань (микрорайон Котово)   на СЕВЕР: Познань, Быдгощ; на ЮГ: Лешно, Вроцлав
 Любонь
  Мост через Варту в Любони (≈380 м.)
 Познань (микрорайон Кржешины)   на СЕВЕР: Пила, Кошалин; на ЮГ:Острув-Велькопольский, Катовице
   на ЮГ: Любонь, Пущиково
   на СЕВЕР: Гнезно, Жнин, Быдгощ
   на Познань, Тарново-Подгурне
 Вжесня   на СЕВЕР: Торунь; на ЮГ: Милослав, Кротошин, Вроцлав
   на СЕВЕР: Слупца; на ЮГ: Пыздры
 Свугочен   на Голина
  Мост через Варту (≈300 м.)
   на Конин, Калиш, Быдгощ
 Челмно над Нэрем
   на СЕВЕР: Домбе; на ЮГ: Унеюв, Шадек, Ласк

Лодзинское воеводство 
   на СЕВЕР: Торунь,  Гданьск; на ЮГ: Згеж, Лодзь, Ченстохова
   Стрыкув
   на СЕВЕР: Торунь,  Гданьск
  Мост через Мрогу (≈0,7 м.)
   Лышковицы
   Скерневице

Мазовецкое воеводство 
   на ЮГ: Жирардув
   на ЮГ: Гродзиск-Мазовецкий
   на ЮГ: Прушков
   на СЕВЕР: Вышкув, Белосток
  
   на ЮГ: Прушков
   на ЮГ: Пётркув-Трыбунальский, Кельце, Краков
  на ЮГ: Рашино
   на ЮГ: Козенице
 
  Сикерковский вантовый мост через Вислу в Варшаве (≈500 м.)
 Стара Милошна  - на Гарволин, Рыки, Майданек, Замосць
 Бжезины   на Юзефув
   Хощовка Рудзкая
   Миньск-Мазовецки
  на ЗАПАД: Недзялка Друга, на ВОСТОК: Якубув
  на ВОСТОК: Калушин
  
   на Венгрув
  Мост через Костржынь (≈40 м.)
 Седльце   на Лятович
 Седльце (Бъялки)   на Лукув, Радзынь-Подляский

Люблинское воеводство 
 Мендзыжец-Подляски   на СЕВЕР: Бельск-Подляский, Белосток; на ЮГ: Радзынь-Подляский, Майданек, Жешув
 Бяла-Подляска   на Константынув
 Тересполь
  МАПП Тересполь
  Варшавский мост через Западный Буг

Белоруссия

Брестская область 
   МАПП Варшавский мост
  Брестская крепость
 Брест
 Тельмы-1
  на Объездную г. Бреста
 Тельмы 2
  Брест
  Мост через Мухавец (≈140 м.)
 Федьковичи   на Жабинку, Каменец
 Объездная  на (3 км.) Кобрин
  - на СЕВЕР: Вильнюс (Лит.), Клайпеда (Лит.); на ЮГ: Тернополь (Ук.), Бухарест (Рум.), Бяла (Болг.), Александруполис (Грец.)
   на Мозырь, Гомель, Добруш
 
  на Пружаны
  на СЕВЕР: (2,7 км.) Берёза; на ЮГ: Дрогичин
  Мост через Ясельду
  на Белоозёрск, Дрогичин
 Ивацевичи   на Пинск, Столин
  - на Бытень, Жировичи, Слоним, Лиду, Вильнюс (Лит.), Клайпеду (Лит.)
  Мост через Щару
  на Слуцк
  на Слоним
  Мост через Мышанку
  Памятник Паровозу Эр-1033 у въезда в Барановичи
 Барановичи
   на Городище, Новогрудок
  Монумент 90-летнему юбилею окончания Первой мировой войны,  Дот Первой мировой войны у реки Щара
  Мост через Щару у дер. Дубровно и кафе «Корчма»
  Скульптура Зубра (знак въезда в Брестскую область) у дер. Дудичи

Минская область 
  Мост через Ушу (≈70 м.)
 с. Островки
  на СЕВЕР: Мир, Кореличи; на ЮГ: Городея, Несвиж
  Мост через Неман
   на СЕВЕР: Ивенец; на ЮГ: (3,7 км.) Столбцы, Несвиж
  на (3 км.) Дзержинск
   на Минск
  Мост через Уссу
   на (11 км.) Минск
  Мост через Свислочь (≈105 м.)
   на СЕВЕР: (3 км.) Минск; на ЮГ: Могилёв
  Дамба и мост через Петровичское водохранилище (≈265 м.)
   на СЕВЕР:  Курган Славы, Минск; на ЮГ:  Минск
  на (2,3 км.) Смолевичи
  на Жодино
  на Борисов
  Мост через Березину (≈237 м.)
 Большая Ухолода
  на Борисов
 Крупки
  Мост через Бобр

Витебская область 
  на Толочин
  Мост через Адров у дер. Задровье
  на Орша
 Юрцево
 
  - на СЕВЕР: Санкт-Петербург (РФ.), Псков (РФ.), Витебск; на ЮГ: Орша, Могилёв, Гомель, Чернигов (Ук.), Киев (Ук.), Одесса (Ук.)  Самсун (Тур.)
 Буда  на Дубровно
 Редьки
 Шуховцы

Россия

Смоленская область 
   МАПП Красная Горка (бывш.)
 Комиссарово
  Мост через Березину (≈130 м.)
 Парули
 Липово
 Тверитино
   на Смоленск
 Ермаки
   на Демидов, Невель
 Ольша
 Дивасы
  на Печерск,  Смоленск-Северный, Смоленск
  Природный источник
  на Смоленск
   на Брянск
 Бережняны
  
 Каменка
  Мост через Хмость
 Мушковичи
 Ярцево
  Мост через Вопь в Ярцево
 Суетово
 Вышегор
 Сафоново   на Дорогобуж, Ельня
  Мост через Вопец в Сафоново
  Мост через Вержа в Храмцово (≈110 м.)
  Мост через Днепр (≈260 м.)
 Прудки
 Чёрное
  Мост через Новосёлку в Чепчугово
  Обелиск ополченцам защищавшим Москву в 1941 г. на берегу Новосёлки в Чепчугово
  Мост через Вязьму в Относово
  Природный родник в Относово
 Андрейково  на (500 м.) Вязьму
  Монумент танку Т-34-85 в Андрейково
  Мост через Вязьму
 Бородино  
 Царёво-Займище
  Памятник в честь принятия Кутузовым командования в Отечественной войне 1812 г.
  Мост через Полишню
  Рыбный рынок
  Мост через Большую Гжать (≈100 м.)
  на Гагарин
 Мальцево

Московская область 
  Часовня в честь иконы Божьей матери (живоносный источник) у истока Москвы-реки
  (1 км.) Шапкино,  Замри-гора (самая высокая точка Московской области)
  Монумент «Их было десять тысяч»
  Уваровка
  Дот Можайской линии обороны 1941 г.
  Мост через Еленку
  (1,4 км.) Можайск
 Шаликово   (Можайское шоссе) на Можайск
  Як-3, памятник лётчикам-защитникам Москвы
 Дорохово   (Большое Московское кольцо) на Рузу, Волоколамск
 Ляхово
   (Можайское шоссе)
 Кубинка
 Голицыно
   (бетонка, Московское малое кольцо)
 Краснознаменск
  на (1,3 км.) Жаворонки
 Ликино
 Лесной Городок  на Толстопальцево
 на м1(платная) северный обход Одинцово
 Одинцово
   (Можайское шоссе) у пос. Трёхгорка
 Новоивановское

Москва 
 -ЗАПАД
  - на  Внуково, Калугу, Брянск, Киев (Ук.)
  - на Тулу, Орёл, Харьков (Ук.), Симферополь, Ялту
  - на Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск
  Бесединские мосты через Москва-реку

Московская область 
  Люберцы
 Чкалово  Лыткарино
 На Лыткарино, аэропорт Быково
 Октябрьский
 Островцы
  Памятный знак в честь переправы русских войск через р. Москву в походе на Мамая в 1380 г. в дер. Заозерье
  Мост через Москва-реку (≈270 м.)
 Чулково
  наСтарое Рязанское шоссе на Бронницы
 Бронницы   (бетонка, Московское малое кольцо) на Электросталь, Ногинск
 Старниково
  Мост через Отру (≈32 м.)
  Мост через Ольховку (≈30 м.) в Ульянино
 Новотроицкое   (Большое Московское кольцо) на Воскресенск
  Мост через Северку (≈60 м.)
  на Коломну
  Мост через Москва-реку (≈387 м.)
   на СЕВЕР: Егорьевск, на ЮГ: Коломна, Озёры, Кашира
   Коробчеево
  Мост через Оку (≈475 м.)
  Мост через Чёрную (≈65 м.)
  на Коломну
 Луховицы
  Памятник «Огурцу-кормильцу» в Луховицах
  Мост через Мечу в с. Гавриловское
  Мост через Ройку в дер. Калянинское

Рязанская область 
  Мост через Пилис в дер. Срезнево
  Монумент с трактором в дер. Зеленинские Дворики
   Авиабаза «Дягилево»
 Рязань   на Михайлов   на Спас-Клепики
 Турлатово  (320 м.)  Турлатово
  Мост через Листвянку (≈30 м.) в дер. Александрово
 Листвянка   Протасово (340 м.)
  Мост через Раку (≈30 м.)
  Мост через Истью в дер. Каменка
  Мост через Проню (≈220 м.)
 Задубровье
   на СЕВЕР: Шилово на ЮГ: Сапожок
  Мост через Пару (≈80 м.)
 Екатериновка
 Путятино
  Мост через Тырницу в дер. Караулово
 Шацк   на Сасово
  Мост через Шачу в Шацке
 Польное Конобеево
  Мост через Цну в Ямбирно (≈320 м.)
 Салтыково
  Мост через Вад

Республика Мордовия 
 Умёт
 Тёплый Стан
 Зубова Поляна
 Каргал
  Мост через Чиуш
   м5 «Подъезд к Саранску» на Торбеево, Краснослободск, Саранск

Пензенская область 
 Спасск
  Мост через Шелдаис в с. Дубровки
 Зубово
 Кувак-Никольское
 Нижний Ломов
  Мост через Ломовку (≈130 м.)
  Мост через Атмис (≈120 м.)
 Вирга
  Мост через Скачки в дер. Малая Хомяковка (≈57 м.)
  Мост через Мокшу в с. Плёс (≈100 м.)
 Мокшан
   Зона отдыха «Пяша»
   на Саратов, Нижний Новгород, Саранск
 Пенза
  Мост через Суру в Пензе (≈260 м.)
 Чемодановка
 Кижеватово
 Трофимовка
 Степановка
 на Городище
 
 Мост через Суру
 Нижняя Елюзань  Петровск, Саратов
  Мост через Кададу (≈200 м.)
 Старый Кряжим
 Махалино
 Кузнецк

Ульяновская область 
 Николаевка
  Мост через Ардовать в пос. Прасковьино
  Мост через Сызранку в с. Свирино
 Новоспасское
  Мост через Томышёвку в с. Старое Томышово (≈90 м.)
  Мост через Балашейку (по реке проходит граница областей)

Самарская область 
  на Саратов, Волгоград
 Сызрань
  Мост через Крымзу в Сызрани (≈55 м.)
   на Ульяновск, Чебоксары
  на (600 м.)  Авиабаза СВВАУЛ
  
  на Октябрьск
 Печерское
 Переволоки
  на Жигули
 Жигулёвск
  Дамба на Жигулёвском гидроэлектроузле через Куйбышевское водохранилище (≈5,5 км.)
 Тольятти
  Мост через Курумоч
   Курумоч
   на Димитровград, Ульяновск, Саранск
  Малая Царевщина
  Мост через Сок (≈290 м.)
  Московское шоссе на (9 км.) Самару
 Красный Яр,Отрадный
  Мост через Сургут (≈240 м.) у памятника природы Серноводский Шихан
  на Серноводск
  Мост через Шунгут
  Мост через Телегас

Оренбургская область 
   на ЮГ: Бугуруслан; на СЕВЕР: Бугульма
  Мост через Малый Сок

Татарстан 
   на Бугульма, Казань, Бавлы, Оренбург
  Мост через Ик

Республика Башкортостан 
 Октябрьский
  Мост через Усень в с. Кендектамак
  Кандрыкуль
 Тюпкильды
 Старые Богады
  Мост через Чермасан в дер. Староамирово
 Языково, Коб Покровка
  Мост через Кармасан (≈190 м.)
 Алкино
 р240(западный обход Уфы) на М7; на Бирск, на Жуково
 Уфа   на Стерлитамак, Оренбург
  Мост через Белую в Уфе (≈390 м.)
 Иглино

  Мост через Тауш (≈50 м.)
  Мост через Сим в дер. Тикеево

Челябинская область 
 Сим
  на Кропачёво

Республика Башкортостан 
  Мост через Большой Бердяш

Челябинская область 
  на (1 км.) Усть-Катав
  Мост через Катав (≈120 м.)
  Мост через Юрюзань (≈180 м.)
 Юрюзань
  Дамба и мост через Малосаткинское водохранилище (≈277 м.)
   на Сатка, Бирск
  на (4,2 км.) Златоуст
  Перевал Уреньга (самое высокое место на трассе М5 «Урал», выс. 850 м.)
  Мост через Ай
  на (2,8 км.) Златоуст
  на (2,2 км.) Миасс, на Учалы
  на Чебаркуль, Уйское
  Мост через Коелга в с. Травники
   на Мисяш, Чебаркуль, Миасс
 Тимирязевский
  на Медведево, Бишкиль, Варламово
  -- (обход города Челябинска) на Костанай (Каз.), Караганду (Каз.), Шымкент (Каз.), Ташкент (Уз.), Душанбе (Тадж.), Кабул (Афг.), Кандагар (Афг.), Кветту (Пак.), Карачи (Пак.)
 на м5 (подъезд к Екатеринбургу)
  Челябинск
   Объездная Челябинска
 Миасское   на Шадринск

Курганская область 
  (1,5 км.) Щучье  на Сафакулево
  (1,7 км.) Шумиха   на Целинное, Альменево
 Мишкино
  (570 м.) Юргамыш
  (650 м.) Введенское
 Курган   на Екатеринбург
 Район Большое Чаусово  на Тюмень, Ишим (один из альтернативных маршрутов)
  Курган
  Мост через Тобол в Кургане (≈570 м.)
 Варгаши
  (1,7 км.) Макушино
  Обутковское
  Казаркино
  Долгие
  Частоозерье

Тюменская область 
  Бердюжье
  Пеганово
  Новолокти
 р402 Ишим(стыковка с е22), запад на Тюмень
 Абатское

Омская область 
 Тюкалинск
 Красный Яр
 р254 на Новосибирск, на Исилькуль, р393 на Кокшетау, а320 на Павлодар
  Омск-Центральный
 Омск

Примечания

Ссылки

Видео 
   Трасса N25 в районе Уотерфорда (мост через Шур)  Е30 на ирландском участке
   Паромом Stena Express из Рослэр Европорт в Фишгард  ~ Stena Europe из Фишгарда в Рослэр  (HD-качество, 1080p)
   Трасса M4 в районе Суонси  Е30 на британском участке (HD-качество, 720p)
   Трасса M4 под Лондоном  участок лежащий немногим к западу от М25 (Лондонского кольца)
   Паром Stena Hollandica, на линии Хук-ван-Холланд — Харвич  Обстановка, развлечения и обслуживание на борту
   Трасса А12 от Гауды до Утрехта(состояние на 2012 год) Е30 на нидерландском участке(HD-качество, 1080p)
   Трасса А12 проходящая через Утрехт Е30 на нидерландском участке
   Трасса А1 от Хенгело до Апельдорна(состояние на 2012 год) Е30 на нидерландском участке(HD-качество, 1080p)
   Е30: голландско-немецкая граница Погранпереход Олдензал — Бад-Бентхайм (HD-качество, 720p)
   Трасса А2 / Е30 на немецком участке Оснабрюк — РинтельнГермания, Оснабрюк — Ринтельн (дальнобой)
   Трасса А2 от Ганновера до Бад-Энхаузена Е30 на немецком участке (HD-качество, 720p)
   Е30: польско-немецкая граница Пересечение границы по мосту через р. Одер (HD-качество, 720p)
   Трасса А2 в районе г. Познань (состояние на 2012 год) Е30 на польском участке
   Е30: российско-белорусская граница  Пересечение границы и 1-й пункт оплаты проезда по платной дороге на белорусской стороне
   Трасса M1 на участке у дер. Ляхово (Моск. обл.) Общее представление о данном участке в целом
   Трасса М5 в Московской области  Е30 при выезде из г. Луховицы во время августовских пожаров 2010 г.
   Трасса М5 «Урал»  Е30 в районе Уральских гор (HD-качество, 720p)

Прочее 
 Мониторинг автомобильных пробок в реальном времени на дорогах Великобритании  на сайте департамента транспорта Англии
 Карта-схема трассы М5 «Урал» 

Европейские маршруты
Европейские маршруты России
Дороги Белоруссии
Дороги Ирландии
Дороги Великобритании
Дороги Нидерландов
Дороги Германии
Дороги Польши